Выборы в Сенат США в Иллинойсе состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующая сенатор-демократ Тэмми Дакуорт была избрана в 2016 году и выразила намерение добиваться переизбрания.

Внутрипартийные выборы в Иллинойсе состоялись 28 июня. По результатам всеобщих выборов Дакуорт была переизбрана на второй срок.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Тэмми Дакуорт — действующая сенатор США от штата Иллинойс (с 2017 года)

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
  — кандидат в Палату представителей от 8-го округа Иллинойса (2006)

Участники праймериз 
 Мэтью Дубиел — владелец 
 Бобби Питон — активист
 Джимми Ли Тиллман
 Энтони Уильямс
 Пегги Хаббард — бывший офицер полиции, ветеран ВМС США, кандидат в Сенат США (2020)
 Кейси Члебек

Дисквалифицированные 
 Тим Арвью — страховой агент
 Мэриэнн Мален
 Эллисон Салинас — активистка

Отказавшиеся от выдвижения 
 Том Деммер — член Палаты представителей Иллинойса (с 2013 года) (баллотируется на пост казначея Иллинойса)
 Адам Кинзингер — член Палаты представителей от 16-го (с 2013 года) и 11-го округа Иллинойса (2011—2013)

Опросы 
Графическое представление

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Тэмми Дакуорт vs. любой оппонент

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Тэмми Дакуорт
 Сайт кампании Мэтью Дубиела
 Сайт кампании Бобби Питона
 Сайт кампании Кэти Салви
 Сайт кампании Пегги Хаббард

Выборы в Сенат США в Иллинойсе
События 8 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год в Иллинойсе